Nancy Pelosi (1940), femme politique américaine ;
 Paul Pelosi (1940), homme d'affaires américain ;
 Giuseppe Pelosi (1958-2017), criminel italien.